Internationale Filmfestspiele 2021 steht für:

 Internationale Filmfestspiele Berlin 2021
 Internationale Filmfestspiele von Venedig 2021
 Internationale Filmfestspiele von Cannes 2021